

Famiglie 
 Dietrichstein – nobile famiglia di Boemia e Austria

Persone 
 Adam von Dietrichstein – nobile e diplomatico austriaco
 Albert von Mensdorff-Pouilly-Dietrichstein – diplomatico austriaco di origini boeme
 Andreas Jakob von Dietrichstein – arcivescovo cattolico austriaco, arcivescovo di Salisburgo dal 1747 al 1753
 Carlo Giovanni Battista di Dietrichstein – nobile, alchimista e massone boemo
 Carlo Massimiliano di Dietrichstein – nobile boemo
 Egon Dietrichstein – giornalista e scrittore austriaco
 Erdmuthe di Dietrichstein-Nikolsburg – principessa consorte del Liechtenstein dal 1684 al 1712
 Ferdinando Giuseppe di Dietrichstein – nobile austriaco
 Franz Joseph von Dietrichstein – generale austriaco
 Franz Seraph von Dietrichstein – cardinale e vescovo cattolico boemo
 Giovanna Beatrice di Dietrichstein-Nikolsburg – principessa consorte del Liechtenstein dal 1644 al 1676
 Giuseppe Francesco di Dietrichstein – nobile austriaco
 Gualtiero Francesco Saverio di Dietrichstein – nobile boemo
 Jacques Dietrichstein – giocatore di hockey su ghiaccio austriaco
 Josef Karl von Dietrichstein – politico e nobile austriaco
 Leopoldo Ignazio di Dietrichstein – nobile austriaco
 Maurizio di Dietrichstein – nobile e militare austriaco
 Massimiliano di Dietrichstein – diplomatico austriaco

Altro 
 Palazzo Dietrichstein-Ulfeld – edificio storico di Vienna